Ultsch ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Ultsch (* 1955), erster deutscher Judo-Weltmeister